Нещото може да се отнася за:
 Нещото от друг свят, американски филм от 1951 година;
 Нещото, американски филм от 1982 година, римейк на филма от 1951 година;
 Нещото, американски филм от 2011 година, предистория на филма от 1982 година.